Gustav Wasa ist der Name folgender Personen:
 Gustav I. Wasa (1496/1497–1560), schwedischer König
 Gustav von Schweden (Wasa) (1799–1877), schwedischer Prinz

Gustav Wasa bezeichnet:
 deutscher Titel von Gustaf Vasa (Naumann), Oper von Johann Gottlieb Naumann (1786)
 Gustav Wasa (Koželuh), Oper von Leopold Koželuh (um 1792)
 Gustav Wasa (Brentano), eine Literatursatire von Clemens Brentano von 1798
 Gustav Wasa (Ballett), Ballett von Antonio Muzzarelli, Musik: Adalbert Gyrowetz (1811)

Siehe auch:
 Gustav-Wasa-Kirche, Kirchengebäude in Stockholm, Schweden
 Gustav-Wasa-Bibel, schwedische Bibelübersetzung von 1541